De Noorse voetbalbeker 1988 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1988) was de 83ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 16 mei met de eerste ronde en eindigde op 30 oktober 1988 met de tweede finalewedstrijd in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Rosenborg dat SK Brann in de eindstrijd versloeg en daarmee voor de vierde keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 1. divisjon 1988
 Noors voetbalelftal in 1988

1988
Noorwegen